Marie Lucemburská ( Marie de Luxembourg, 1305 – 21. či 26. března 1324, Issoudun) byla francouzská královna z lucemburské dynastie.

Život 
Narodila se v manželství lucemburského hraběte Jindřicha VII. a Markéty, dcery brabantského vévody Jana. Původně byla svými rodiči určena pro život v klášterním ústraní, ale jejich brzká smrt tento plán zhatila. Bratr Jan a strýc Balduin chtěli využít možného Mariina sňatku v rámci dynastické politiky. Svatbě s obstarožním Jindřichem Korutanským se podařilo Marii ubránit.

Další možný ženich byl o poznání mladší a díky úspěšné Janově a Balduinově diplomacii se Marie v září roku 1322 stala druhou manželkou mladého, čerstvě rozvedeného francouzského krále Karla IV. Sličného. 15. května 1323 byla za účasti svých lucemburských příbuzných v Remeši korunována francouzskou královnou a zároveň se začala společně s manželem starat o malého synovce Karla IV. Téhož roku otěhotněla, ale dítě potratila.

Marie zemřela v březnu 1324 po porodu a novorozenec také. Společně se synem byla pohřbena v dominikánském klášteře Montargis.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Lucemburkové
Francouzské královny
Navarrské královny
Hraběnky ze Champagne
Narození ve 14. století
Úmrtí v roce 1324
Úmrtí 26. března
Úmrtí v Centre-Val de Loire
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Montargis
Ženy